Breitschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Breitschmid (* 1966), Schweizer Architekturtheoretiker und Architekturhistoriker
 Peter Breitschmid (* 1953), Schweizer Rechtswissenschafter